Saros 103 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 april 387 t/m 22 mei 1667. Deze serie duurde 1280 jaar en 48 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 16 t/m 87.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus